Ściana ogniowa (budownictwo)
 Zapora sieciowa